Gruppenprozess bezeichnet

 Gruppenprozess (Justiz) 
Gruppenprozess (Psychologie)